Blaar (medisch), een holte in of onder de opperhuid
Blaar (Tongeren), een gehucht van Tongeren